Lima Bus est une société de transport péri urbain localisé au niveau de la province d'Essaouira. Elle a été créée en 2005. Elle couvre toute la province à travers l'exploitation de sept lignes.

Liens externes 
 Site officiel

Entreprise de transport ayant son siège au Maroc
Entreprise fondée en 2005
Marrakech-Tensift-Al Haouz